Евгений Фельдман:
 Фельдман, Евгений Давыдович (род. 1948) — российский поэт, переводчик.
 Фельдман, Евгений Олегович (род. 1991) — российский фотограф, журналист, издатель.